Sarah Connor (zangeres), een Duitse zangeres.
Sarah Connor (album), een album uit 2004 van deze zangeres. 
Sarah Connor (Terminator), een personage uit de Terminator-franchise.